Антилевский — фамилия; имеет женскую форму Антилевская.
 Антилевский, Бронислав Романович (1916—1946) — советский военный лётчик, Герой Советского Союза, лишённый званий и наград за участие в Русской освободительной армии.
 Антилевский, Дмитрий Сергеевич (род. 1997) — белорусский футболист, нападающий ФК «Торпедо-БелАЗ».